Tackgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tackgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Tackgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Fårgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar